

Carriera
Con i  ha disputato due edizioni dei Campionati europei (1960, 1966).

Note

Collegamenti esterni